Der Sudirman Cup 2019, die Weltmeisterschaft für gemischte Mannschaften im Badminton, fand vom 19. bis zum 26. Mai in Nanning statt. China besiegte Japan mit 3:0 im Finale und wurde insgesamt elfmal Ausrichter des Cups. Es war die 16. Austragung des Sudirman Cups.

Gruppe 1A

Japan vs Russland

Thailand vs Russland

Japan vs Thailand

Gruppe 1B

Indonesien vs England

Dänemark vs England

Indonesien vs Dänemark

Gruppe 1C

Taiwan vs Hongkong

Südkorea vs Hongkong

Taiwan vs Südkorea

Gruppe 1D

China vs Malaysia

Indien vs Malaysia

China vs Indien

Gruppe 2A

Niederlande vs Vietnam

Frankreich vs USA

Frankreich vs Vietnam

Niederlande vs USA

USA vs Vietnam

Niederlande vs Frankreich

Gruppe 2B

Kanada vs Singapur

Deutschland vs Israel

Deutschland vs Singapur

Kanada vs Israel

Deutschland vs Kanada

Singapur vs Israel

Gruppe 3A

Irland vs Nepal

Australien vs Neuseeland

Australien vs Nepal

Irland vs Neuseeland

Irland vs Australien

Neuseeland vs Nepal

Gruppe 3B

Schweiz vs Litauen

Sri Lanka vs Slowakei

Sri Lanka vs Litauen

Schweiz vs Slowakei

Schweiz vs Sri Lanka

Slowakei vs Litauen

Gruppe 4

Macau vs Grönland

Kasachstan vs Grönland

Macau vs Kasachstan

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 27: Nepal vs Litauen

Spiel um Platz 25: Neuseeland vs Slowakei

Spiel um Platz 23: Australien vs Schweiz

Spiel um Platz 21: Irland vs Sri Lanka

Spiel um Platz 19: USA vs Israel

Spiel um Platz 17: Vietnam vs Singapur

Spiel um Platz 15: Niederlande vs Deutschland

Spiel um Platz 13: Frankreich vs Kanada

Viertelfinale

China vs Dänemark

Südkorea vs Thailand

Taiwan vs Indonesien

Malaysia vs Japan

Halbfinale

China vs Thailand

Indonesien vs Japan

Finale

China vs Japan

Endstand

Weblinks

Einzelnachweise 

2019
Badminton 2019
Sport (Guangxi)
Badmintonwettbewerb in der Volksrepublik China
Nanning